Бойрен () — община в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчиняется административному округу Штутгарт. Входит в состав района Эслинген. Население составляет  человек (на ). Занимает площадь 11,69 км². Региональный шифр — 08 116 011.

Община подразделяется на 2 административных единицы.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Баден-Вюртемберга
Общины Баден-Вюртемберга